Mönkemeyer ist der Familienname folgender Personen:

Dore Mönkemeyer-Corty (1890–1970), deutsche Gebrauchsgrafikerin und Plakatkünstlerin
Heinz Mönkemeyer (1928–2006), deutscher Heimatpfleger und Lyriker
Helmut Mönkemeyer (1905–1992), deutscher Musikpädagoge
Karin Mönkemeyer (* 1938), deutsche Journalistin
Nils Mönkemeyer (* 1978), deutscher Bratschist
Thomas Brendgens-Mönkemeyer (* 1952), deutscher Jazzmusiker
Uwe Mönkemeyer (* 1959), deutscher Mittel- und Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Mönkemeier